Inliner steht für:

 Rollerblades, siehe Inlineskate
 Schlauchliner (Rohrsanierung)